Knoten (von althochdeutsch knoto „knotenförmige Verdickung“; vgl. lateinisch nodus) steht für:

 Knoten (Knüpfen), Verschlingung von Fäden, Bändern, Seilen und Ähnlichem
 Knoten (Einheit), Geschwindigkeitsmaß in See- und Luftfahrt (1,852 km/h)
 Knoten (Hypertext), Element der Verknüpfung von Wissenseinheiten
 Knoten (Seesport), Disziplin des Seesportmehrkampfes
 Knoten (Handwerker), ehemalige Bezeichnung für Handwerker in Stettin und Königsberg

als Kurzform:
 Haarknoten, eine Frisur, früher Dutt
 Knotenpunkt (Verkehr), Zusammentreffen von Verkehrswegen und -strömen
 Eisenbahnknoten, Kreuzungen und Verknüpfungen 

Geografie:
 Knoten (Westerwald), Erhebung nahe Arborn, Hessen
 Knoten (Kärnten), Berg der Kreuzeckgruppe
 Knoten (Silvretta), Gipfel in den Ostalpen

Naturwissenschaft, Technik:
 Knoten (Botanik), Ansatzstellen der Blätter an Sprossachsen
 Knoten (Chemie), Änderung des Vorzeichens einer Wellenfunktion (Nulldurchgang)
 Knoten (Statik), Verbindungsstelle von Stäben oder Elementen
 Knoten (Astronomie), Schnittpunkt der Bahn eines Himmelskörpers mit einer Bezugsebene
 Verbindung mehrerer Vermessungslinien in der Geodäsie, siehe Knotennetz
 Stellen mit Stromverzweigung in elektrischen Schaltungen, siehe Kirchhoffsche Regeln
 Knotenpunkt, Stellen einer Nietverbindung, siehe Niet #Konstruktionen
 Netzknoten in einem Telekommunikationsnetz, siehe Netzwerkelement
 Schwingungsknoten in akustischen und anderen Wellen, siehe stehende Welle

Mathematik:
 Objekt der Topologie, siehe Knotentheorie
 Knoten (Graphentheorie), die Ecken eines Graphen
 stabiler Fixpunkt, siehe Fixpunkt (Mathematik) #Fixpunkte in der Numerik
 Anfangs- und Endpunkte einzelner Pfadsegmente in einer Vektorgrafik
 Knoten (UML), physisches Laufzeit-Objekt in der Unified Modeling Language
 Repräsentationen von Programm-Elementen, siehe Document Object Model #Arten von Knoten

Medizin:
 Atrioventrikularknoten im Herzen
 Chirurgenknoten
 Lymphknoten
 Metastase, umgangssprachlich
 Schilddrüsenknoten
 Sinusknoten im Erregungsleitungssystem des Herzens
 Tophus, entzündliche Kristallablagerung bei Gicht
 Tumor, umgangssprachlich 

Siehe auch:
 Liste von Knoten (Seil- und Knüpftechniken)
 Knotentanz (Friesenrock)
 Knotenpunkt (Begriffsklärung)